G 103 peut faire référence à :

Archéologie 
 Cratère d'Euphronios (Louvre G 103), un cratère en calice à figures rouges.

Transports 
Aéronautique 
 Grob G 103, un planeur biplace allemand.

Routes
  Route nationale chinoise G103 ;
  Route nationale slovène G103.